Auk ou AUK peut faire référence à :
 Code IATA de l, dans la région de recensement de Wade Hampton, en Alaska, aux  ;
 The Auk, ancien intitulé de la revue publiée par l'American Ornithological Society ;

Universités 
 , élément du Rochester Institute of Technology.
 .
  à Dohuk en Irak.
 , au Rajasthan en Inde.

Navires 
 La classe Auk est une classe de dragueur de mines exploité par la Royal Navy (RN) et l'US Navy (USN) pendant la Seconde Guerre mondiale.
 : plusieurs navires de l'US Navy